Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 3-ї категорії DFS Classic 1999, який проходив усімнадцяте в Бірмінгемі (Велика Британія). Елс Калленс і Жюлі Алар-Декюжі були чинними чемпіонками, але цього разу не захищали свій титул.

Коріна Мораріу і Лариса Нейланд виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Інес Горрочатегі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= К Блек І Селютіна
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Горн К Среботнік
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Макші Дж Стек
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Менга А Ольша
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Е Гальярді С Начук
| RD1-score05-1= 
| RD1-score05-2= 
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=w/o
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= К Берклей К-Е Г'юз
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= С де Беер С Сміт
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р Макквіллан Нана Міягі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л Флемінг М Шонессі
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Голарса Я Кандарр
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Богерт А-Г Сідо
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= К Блек І Селютіна
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л Макші Дж Стек
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= К Мораріу Л Нейланд
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= К Берклей К-Е Г'юз
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р Макквіллан Нана Міягі
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Л Голарса Я Кандарр
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= К Мораріу Л Нейланд
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= К Берклей К-Е Г'юз
| RD3-score03-1= 
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Л Голарса Я Кандарр
| RD3-score04-1=w/o
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Посилання 
 DFS Classic 1999 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд